Le terme Lauzelle désigne :

 le plateau de Lauzelle aux confins de Louvain-la-Neuve et de Wavre en Belgique ;

 la ferme de Lauzelle, une ferme brabançonne située à Louvain-la-Neuve en Belgique ;

 le bois de Lauzelle, une forêt privée appartenant à l'Université catholique de Louvain et située sur la commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Homonymie